Synagoga w Zamościu
 Stara Synagoga w Zamościu
 Synagoga w Zamościu-Nowym Mieście
 Synagoga w Zamościu (ul. Pereca 8)
 Synagoga w Zamościu (ul. Daniłowskiego)